Yvan Quentin (Collombey-Muraz, 2 de maio de 1970) é um ex-futebolista profissional suíço, defensor retirado.

Carreira 
Yvan Quentin integrou o elenco da Seleção Suíça de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1970
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do Neuchâtel Xamax
Futebolistas do FC Zürich
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Eurocopa de 1996